Кошары — название населённых пунктов на Украине:
 Кошары — село в Шацком районе Волынской области.
 Кошары — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.
 Кошары — село в Лиманском районе Одесской области.
 Кошары — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Кошары — село в Конотопском районе Сумской области.
Кошары — до 1968 г. название села Береговое в Беляевском районе Одесской области.
Кошары — исторический район Минска.

См. также 

 Кашары